Річкові канали:
 Центральний канал — судноплавний канал у Бельгії.
 Центральний канал — судноплавний канал у Франції.

Телерадіокомпанія:
 «Центральний канал» — київська державна регіональна телерадіокомпанія.

Інше:
 Центральний канал спинного мозку — порожнина у центрі спинного мозку, заповнена спинномозковою рідиною.